Rico steht für:

 Rico, ein männlicher Vorname sowie Familienname – zu Namensträgern siehe dort

 Rico (Border Collie), ein Border Collie, bei dem eine Lernmethode ("Fast mapping") nachgewiesen wurde, die man sonst nur dem Menschen zugeschrieben hatte
 Rico Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Rico (Colorado), ein Ort im US-Bundesstaat Colorado
 Rico (Rapper), ein deutscher Rapper
 Rico Suave, ein 1991 veröffentlichter Song des ecuadorianischen Rappers und Sängers Gerardo, der auf seinem Album Mo' Ritmo erschien
 Rico, eine fiktive Figur der Zeichentrickserie Die Pinguine aus Madagascar (Fernsehserie)
 Puerto Rico, Inselstaat in der Karibik

RiCo steht für:

 RiCo (auch RiCö) war eine Polnisch–Deutsche Spedition

RICO steht als Abkürzung für:

 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (kurz RICO oder RICO Act). ein Gesetz der USA gegen organisiertes Verbrechen
 RICO, Hersteller für Klarinetten- und Saxophonblätter, sowie Zubehör für Holzblasinstrumente, siehe D’Addario (Unternehmen)

Siehe auch:
 Ricaud
 Riccardo Riccò (* 1983), italienischer Radrennfahrer
 Ricco Groß (* 1970), deutscher Biathlet
 Rico Puestel (* 1986), deutscher DJ und Musik-Produzent

Abkürzung